Тирринг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тирринг, Вальтер (1927—2014) — австрийский физик-теоретик.
 Тирринг, Ханс (1888—1976) — австрийский физик-теоретик, профессор. См. также 
 Эффе́кт Ле́нзе — Ти́рринга — явление в общей теории относительности, наблюдаемое вблизи вращающихся массивных тел.